Aurelius Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté d'Ingham, dans le Michigan.

 , du comté de Washington, dans l'Ohio.

Homonymie de townships